Гондурас принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 8 спортсменов (7 мужчин, 1 женщина).

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года